Новогагатли — село в Хасавюртовском районе Дагестана.

Образует муниципальное образование село Новогагатли со статусом сельского поселения как единственный населённый пункт в его составе.

Географическое положение 
Село расположено к северу от районного центра города Хасавюрт.

Ближайшие населённые пункты: на северо-западе — село Октябрьское, на северо-востоке — село Чагаротар, на юге — посёлок Новосельское, на севере — село Буденновка, на западе — сёла Акбулатюрт и Теречное.

История 
Официальной датой основания села считается 1957 год, когда в 3-е отделение совхоза «Аксай» были переселены андийцы из районов восстановленной ЧИАССР. В 1964 году Указом Президиума ВС РСФСР населённый пункт совхоза «Аксай» переименован в село Новогагатли.

Население 

Большую часть населения (97 %) составляют андийцы

Примечания

Ссылки 
 

Населённые пункты Хасавюртовского района
Муниципальные образования Хасавюртовского района
Сельские поселения Дагестана